Il singolare del torneo di tennis Canberra International 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Justine Henin che ha battuto in finale 6–2, 6–2 Sandrine Testud.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Mary Pierce (semifinali)
  Elena Dement'eva (quarti di finale)
  Chanda Rubin (quarti di finale)
  Sandrine Testud (finale)

 Magdalena Maleeva (secondo turno) 
 Patty Schnyder (secondo turno) 
 Nathalie Dechy (semifinali) 
 Silvija Talaja (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Canberra International 2001